

Patronyme 

 Andy Böhme (né en 1970), ancien skeletoneur allemand ;
 Carl Böhme (1842-1904), homme politique allemand ;
 Erwin Böhme (1879-1917), as allemand de l’aviation pendant la Première Guerre mondiale ;
 Franz Böhme (1885-1947), General der Gebirgstruppe pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Gernot Böhme (1937-2022), philosophe allemand ;
 Herbert A.E. Böhme (1897-1984), acteur et producteur allemand ;
 Horst Böhme (1909-1945), SS-Oberführer du SD, criminel de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Jakob Böhme (1575-1624), théosophe allemand ;
 Jörg Böhme (né en 1974), un footballeur allemand ;
 Kurt Böhme (1908-1989), chanteur d'opéra allemand ;
 Margarete Böhme (1867-1939), écrivaine allemande ;
 Simone Böhme (née en 1991), une handballeuse danoise ;
 Ulrich Böhme (né en 1936), dessinateur allemand ;
 Ulrich Böhme (1939–1996), homme politique allemand ;
 Wolfgang Böhme (né en 1944), herpétologiste allemand.

Toponyme 

 Böhme, une municipalité allemande du land de Basse-Saxe.

Voir aussi 

Bohme